Мери Тјудор, војвоткиња од Сафока (; 18. март 1496. – 25. јун 1533) је била млађа сестра Хенрија VIII и краљица Француске последња три месеца 1514. Била је кћерка Хенрија VII и Елизабете од Јорка из династије Тјудор. Удата је за француског краља Луја XII, који је био старији од ње скоро 30 година. Након његове смрти удала се за Чарлса Брандона, 1. војводу од Сафока. Овај брак је склопљен у тајности у Француској без братовљеве дозволе. Због овога је била неопходна интервенција Томаса Волсија и Хенри је опростио брачном пару, мада су морали да плате велику казну.

Мери је у другом браку имала четворо деце. Преко своје најстарије кћерке Френсис Брендон била је баба леди Џејн Греј која је де факто била владар Енглеске током једне недеље јула 1553.

Породично стабло

Литература 
 
 
 

Рођени 1496.
Умрли 1533.
Француске краљице
Династија Тјудор